Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open de Moselle 2008. Für das Turnier der Kategorie International Series qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 27. bis 29. September 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 110 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Metz